Pinghe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pinghe (socken i Kina, Hunan), 
 Pinghe (socken i Kina, Sichuan), 
 Pinghe Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar